Stephen Thorne (1935–2019) brit színész
 Stephen Thorne (1953–1986) amerikai űrhajós